Саб:
 Саб — сокращение от Субмарина-сэндвич.
 Саб — жаргонное название сабмиссива в БДСМ.
 Богатые Сабы — посёлок городского типа в Сабинском районе, Татарстан, Россия.
 САБ — светящая авиационная бомба.
 САБ — служба авиационной безопасности.
 Саб — шакал (дикая собака) в Древнем Египте.
 Саб — горная вершина хребта Карабет.

См. также 
 
 Сабвуфер
 Субтитры
 Sub